Војно оже бити:

 Војно, све што се веже за војску и њене активности
 Војно-географски положај
 Војно гробље
 Војно-технички споразум у Куманову
 Војно министарство Руске Империје
 Војно тужилаштво Руске Федерације

или

 Војно (Мостар), насељено мјесто града Мостара, Федерација БиХ, БиХ
 Војно Село, насељено мјесто у општини Плав, Република Црна Гора